Mistrzostwa Afryki w Rugby 7 Kobiet 2006 – pierwsze mistrzostwa Afryki w rugby 7 kobiet, oficjalne międzynarodowe zawody rugby 7 o randze mistrzostw kontynentu organizowane przez CAR mające na celu wyłonienie najlepszej żeńskiej reprezentacji narodowej w tej dyscyplinie sportu w Afryce, które odbyły się 24 czerwca 2006 roku na boisku Kyadondo Rugby Club w Kampali.

Tytuł mistrzowski zdobyły Południowoafrykanki, najlepszą zawodniczką turnieju została uznana przedstawicielka triumfatorek, Charmaine Kayser, zaś najwięcej punktów zdobyła reprezentantka Rwandy, Angelique Nzabamita.

Faza grupowa

Grupa A

Grupa B

Faza pucharowa

Plate

Cup

Klasyfikacja końcowa

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 Strona CAR 

Mistrzostwa Afryki w rugby 7
2006 w rugby union
2006 w Afryce
Uganda w XXI wieku
Rugby union w Ugandzie
Sport w Kampali